Erik Börjesson kan syfta på:

Erik Börjesson (fotbollsspelare) (1886–1983)
Erik Börjesson (folkpartist) (1920–2019), riksdagsledamot